Nestvogel ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Nestvogel (* 1950), deutsche Schauspielerin und Ärztin
 Wolfgang Nestvogel (* 1961), deutscher evangelikaler Theologe, Pastor, Dozent und Autor